Помощь — содействие кому-либо или чему-либо
 действия или средства, облегчающие, упрощающие что-либо
 Военная помощь — межгосударственная помощь для военных нужд, которая может состоять из финансовых потоков, поддержки в обучении армии или поставок военного оборудования.
 Гуманитарная помощь — вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на её грани.
 Паллиативная помощь — система мероприятий, направленных на поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями, на максимально возможном, при данном состоянии пациента, комфортном для человека уровне.
 Первая медицинская помощь — комплекс экстренных медицинских мероприятий, проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия и в период доставки его в медицинское учреждение.
 Первая доврачебная  помощь — срочное выполнение лечебно-профилактических мероприятий, необходимых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях.
 Психологическая помощь — область практического применения психологии, ориентированная на повышение социально-психологической компетентности людей и оказания психологической помощи как отдельному человеку, так и группе или организации.
 Скорая медицинская помощь — медицинская служба, оказывающая помощь жертвам несчастных случаев и «экстренным» больным.
 Социальная помощь — это денежная помощь и помощь в натуральной форме людям, которые находятся в тяжелом материальном положении.
 Помощь беспризорным детям.

См. также 
 Самопомощь